Skład grupy Saunier Duval - Prodir na rok 2006:

Hiszpańskie zawodowe grupy kolarskie
2006 w kolarstwie